Aspres ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

Aspres, ein Mittelgebirge im Département Pyrénées-Orientales
Les Aspres, eine Gemeinde im Département Orne
Aspres-lès-Corps, eine Gemeinde im Département Hautes-Alpes
Aspres-sur-Buëch, eine Gemeinde im Département Hautes-Alpes
Kanton Aspres-sur-Buëch, ein Kanton im Département Hautes-Alpes

Siehe auch:
Aspre